Kulisch ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Adolf Kulisch (1903–1982), deutscher Politiker (NSDAP)
 Max Kulisch (1870–1946), österreichischer Rechtswissenschaftler und Verfassungsrichter
 Mykola Kulisch (1892–1937), ukrainischer Schriftsteller
 Pantelejmon Kulisch (1819–1897), ukrainischer Schriftsteller, Dichter, Folklorist, Ethnograph, Kritiker, Redakteur, Historiker und Verleger
 Paul Kulisch (1862–1943), deutscher Agrarwissenschaftler
 Pjotr Petrowitsch Kulisch (1944–2016), russischer Physiker
 Serhij Kulisch (* 1993), ukrainischer Sportschütze
 Ulrich Kulisch (* 1933), deutscher Mathematiker (Wissenschaftliches Rechnen)

Zudem ist Kulisch der Name einer ukrainischen Speise, siehe Kulesch.